Liki est :
 Une commune du Burkina Faso;
 Une île île frontalière d'Indonésie.
 Liki un canal de communication